Japan è l'esonimo in lingua inglese del Giappone. Può riferirsi anche a:
Japan – gruppo musicale inglese
Japan – manga

Altri progetti